Дигби:

Географические объекты
 Дигби — графство в Новой Шотландии.
 Дигби — округ в Новой Шотландии.
 Дигби — город в Новой Шотландии.

Персоналии
 
 Дигби, Джейн (1807—1881) — английская аристократка.
 Дигби, Кенелм (1603—1665) — английский придворный и дипломат, известный также как натурфилософ и алхимик, изобретатель.
 Дигби, Мэри (род. 1983) — американская исполнительница авторских песен.